Hsia-chuang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiazhuang, ort, Shandong, 
 Bianzhuang, ort, Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar